Menoetius steht für:

 verschiedene Personen in der griechischen Mythologie, siehe Menoitios
 einen Asteroidenmond, siehe Menoetius (Mond)